Ignite (engl.: „entzünden, Feuer fangen“) ist der Name

 einer Lernsoftwarefirma, die 1999 von Neil Bush gegründet wurde
 BT Ignite, der ehemalige Name des zur BT Group gehörenden britischen Telekommunikationsunternehmens BT Global Services
 einer Punk-Band aus Kalifornien, siehe Ignite
 eines RISC/Stack 32-bit-Mikroprozessors der amerikanischen Firma Patriot Scientific Corp., siehe Ignite (Prozessor)
 einer Software zur Systemwiederherstellung, siehe Ignite HP-UX
 eines NBA G-League-Farmteams für Highschool-Absolventen, siehe Ignite (Basketballteam)